Kay Voser est un footballeur suisse, né le  à Baden en Suisse. Il évolue au poste de défenseur latéral gauche à l'Independence de Charlotte en USL.

Biographie 
Le , Voser est transféré du Grasshopper Club Zurich au FC Bâle. Il fait ses débuts en championnat avec le club le  lors d'un match nul 1 buts partout contre le BSC Young Boys. À la fin de la saison 2011-2012 Voser gagne le championnat et la Coupe de Suisse avec le FC Bâle.

À la fin de la saison 2012-2013 Voser gagne pour la deuxième fois le championnat de Suisse avec le FC Bâle. 
En ligue Europa le club suisse, atteint les demi-finales, mais est éliminé par Chelsea, perdant les deux matches sur un total cumulé de 2 buts à 5.

Carrière

Palmarès 
 Avec le FC Bâle :
 Champion de Suisse en 2012, 2013 et 2014
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2012
 Finaliste de la Coupe de Suisse en 2013 et 2014
 Avec le FC Zurich :
 Champion de deuxième division suisse en 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Baden (Argovie)
Footballeur suisse
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du FC Bâle
Joueur du Fulham FC
Joueur du FC Sion
Joueur du FC Zurich
Joueur de l'Independence de Charlotte
Sportif argovien